Хай живе ВВ — один з перших записів гурту Воплі Відоплясова, який розповсюджувався серед фанатів на касеті.

Композиції 
 Kapusta (1:19)
 Uagaga (1:27)
 Zadne Oko (1:56)
 Priliag (3:06)
 Ya Letel (2:03)
 Rassvet (1:59)
 Spor (1:56)
 Muha (2:25)
 Konspekt (2:35)
 Taran (1:31)
 DND (2:43)
 Aleksandr (1:55)
 Soplivyi Sezon (2:20)
 Aiaiaiai (3:28)

Альбоми гурту ВВ
Рок-альбоми